Alberto García (baríton) (Londres, 1875 – 1946), baríton anglès
 Alberto García-Alix (Lleó, 1956), fotògraf espanyol
 Alberto García-Aspe Mena (Ciutat de Mèxic, 1967), futbolista mexicà retirat 
 Alberto García Cabrera (Barcelona, 1985), futbolista català que ocupa la posició de porter.
 Alberto Emilio García Rodríguez (Madrid, 1918), polític i empresari espanyol